Heineken Open 2007 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 8 по 15 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Робредо (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает свой 1й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 3й за карьеру.
 Томми Робредо уступает свой 1й финал на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 5й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Джефф Кутзе выигрывает свой 1й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 4й за карьеру.
 Рогир Вассен выигрывает свой 1й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 2й за карьеру.

См. также 
 Heineken Open

 ATP Тур 2007 года
 Международная серия ATP

 ASB Classic 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2007 года
2007